Dekomposition (von lateinisch decompositio ‚Zerlegung‘) steht für:

 in der Modellbildung die Zerlegung komplexer Strukturen, siehe Modell #Modellbildung
 Lexikalische Dekomposition in der Linguistik
 in der Medizin Marasmus

Siehe auch:
 Komposition
 Zerlegung